El municipio de Rosewood (en inglés: Rosewood Township) es un municipio ubicado en el condado de Chippewa en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 348 habitantes y una densidad poblacional de 3,76 personas por km².

Geografía 
El municipio de Rosewood se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.55 km², de la cual 92,33 km² corresponden a tierra firme y (0,24 %) 0,22 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 348 personas residiendo en el municipio de Rosewood. La densidad de población era de 3,76 hab./km². De los 348 habitantes, el municipio de Rosewood estaba compuesto por el 97,99 % blancos, el 0,57 % eran de otras razas y el 1,44 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,86 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Chippewa (Minnesota)